Кай Хефнер (; род. 10 июля 1989 года, Швебиш-Гмюнд) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Мельзунген» и сборную Германии на позиции правого полусреднего.

Карьера

Клубная 
Кай Хефнер начинал свою карьеру в клубе «Швебиш-Гмюнд». В 2006 году Кай Хефнер перешёл в «Биттенфельд». В 2007 году Хефнер переходит в клуб «Фриш Ауф Гёппинген». В составе «Фриш Ауф Гёппинген» Хефнер в 2011 году выиграл кубок ЕГФ. В 2011 году Хефнер переходит в клуб «Балинген-Вейльштеттен». В 2014 году Хефнер переходит в немецкий клуб «Ганновер-Бургдорф».

В сборной 
Кай Хефнер выступает за сборную Германию. Хефнер дебютировал в сборной Германии 15 апреля 2010 года в матче против Дании. Всего, Хефнер сыграл за Германию 108 матчей и забросил 228 мячей. Победитель чемпионата Европы 2016.

Награды 
 Обладатель кубка ЕГФ: 2010
 Чемпион Европы по гандболу: 2016
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр: 2016

Статистика 
Статистика Кая Хефнера за сезон 2018/19 указана на 30.1.2019

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170318095507/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/s/spieler/dkb-handball-bundesliga/1156-kai-haefner/
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2010-11/player/534900/Kai+H%26%23228%3bfner
 https://dhb.de/nationalteams/maenner/spieler/detailseiten-spieler/kai-haefner/persoenliche-daten.html

Примечания 

Гандболисты Германии
Игроки сборной Германии по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Гёппинген»
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Мельзунген»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года